Pearce puede corresponder a :

Abreviaturas científicas de botánicos 
 C.A.Pearce, Ceridwen A. Pearce fl. 1993 
 K.G.Pearce, Katharine G. Pearce fl. 2003 
 N.Pearce, Nicholas Pearce fl. 1996 
 R.B.Pearce, R.B. Pearce fl. 1981 
 Pearce, Sydney Albert Pearce 1906